Rudolf Bäumer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bäumer (Maler) (1870–1964), deutscher Maler
 Rudolf Bäumer (Politiker) (1901–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Bäumer (Theologe) (1912–1993),  deutscher Theologe